Сан Федерико има више значења:

 Сан Федерико, Текилас де Мексико (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Федерико (Мани), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику